Il singolare del Hamburg Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Maks Mirny.

Albert Portas ha battuto in finale 4–6, 6–2, 0–6, 7–6 (7–5), 7–5 Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Hamburg Masters 2001
ATP Tour 2001